RU.FM — российская музыкальная радиостанция, до 30 мая 2015 года вещавшая в Москве на частоте 94,8 МГц в FM-диапазоне. Формат радиостанции — информационно-музыкальный. С момента начала вещание музыкальная основа претерпела изменения, в итоге сосредоточившись на музыке молодых исполнителей на русском языке, отсутствовавшей на других станциях, но с июля 2013 года формат расширился в сторону русской популярной музыки 1990—2000-х годов в жанре поп и рок. До 15 ноября 2010 года радиостанция называлась «Моя семья».

С момента основания до февраля 2014 года входила в радиохолдинг ЗАО «МультиМедиа Холдинг», принадлежащий Виталию Богданову вместе с радиостанциями «Ultra», Best-FM, Rock FM и Наше радио. С 10 февраля 2014 года станция прекратила свою работу, на её частоте стало вещать Радио «Говорит Москва».

История 
Радиостанция RU.FM зазвучала на частоте 94,8 МГц 15 ноября 2010 года в 14:00, когда на этой же частоте прекратила своё существования радиостанция «Моя семья». Вместе с промовещанием по адресу www.ru.fm был запущен интернет-сайт, через который слушатели радио могли самостоятельно загружать аудиофайлы с песнями, которые хотят услышать в эфире. На самом сайте также велось вещание трёх аудиопотоков под брендами RU.FM Pop, RU.FM Rock и RU.FM Hip-Hop. 

В конце февраля 2011 года основатели радиостанции Андрей Макаров и Марсель Гонсалес покинули её, и в апреле 2011 года изменилось её музыкальное наполнение. Теперь в ротации присутствовала музыка только на русском языке, упор был сделан на песни молодых отечественных исполнителей, которых нет в ротации на других станциях. Летом этого года станция провела рекламную кампанию, разместив её в журналах ОК и Биография.

С конца 2011 года RU.FM (94.8 FM) скорректировала музыкальное наполнение и объявила себя «музыкальной оппозицией», выдвинув собственную версию дальнейшего развития русской поп-музыки.

Летом 2012 года станция организовала серию летних вечеринок на летней веранде Gipsy, а осенью в клубе Stadium Live состоялась Дискотека. RU, где выступили Полина Гагарина, группы «Банд’Эрос», Каста, «Нервы», Батишта, Иракли. С 1 июня 2012 года стартовала совместная акция мультимедийного проекта «Красная звезда» и радиостанции RU FM.

В конце февраля 2013 года «Мультимедиа холдинг» рассматривала возможность продажи частоты RU.FM, с сотрудниками радиостанции подписывались документы об увольнении по соглашению сторон. Среди возможных покупателей упоминались структуры, представляющие Русскую православную церковь и проект интернет-радио «Вера» (её учредителем является АНО радиоканал «Вера, надежда, любовь», созданный по инициативе частных благотворителей и фонда «Фома-центр»).

22 июля 2013 года программным директор станции становится Андрей Чижов, в связи с чем у RU.FM меняется формат: теперь он представляет собой смесь поп и рок-музыки, преимущественно 1990-х — начала 2000-х годов. Вместе со сменой формата, на радиостанции появляются новые ведущие, среди них Алла Довлатова и Иван Тарелкин.

Радиостанция завершила своё вещание 9 февраля 2014 года в 23:52. Последней песней в официальной ротации станции стала песня Юрия Шатунова «Белые розы», далее в последние минуты дня звучал вальс «Метель» Георгия Свиридова.

5 декабря 2013 года агентство Интерфакс сообщило о том, что частота вещания RU.FM будет приобретена для новой радиостанции Радио «Говорит Москва», которую возглавил журналист Сергей Доренко. Договорённость с московским правительством на использование бренда «Говорит Москва» (так называлась радиостанция, вещавшая на частоте 92,0 МГц) была достигнута. Новая радиостанция начала вещание 10 февраля 2014 года в 7:00.

Рейтинги 
По данным TNS, доля слушателей RU.FM в общем количестве слушателей радио в период с 1 октября по 23 декабря 2012 года составляла 0,4 %, в среднем в неделю радиостанцию слушали 160 минут, накопленное суточное количество слушателей радиостанции в аудитории 12+ составляет 124 тысячи человек. Таким образом, за 2 года своего существования станция так и не смогла подняться с нижних позиций рейтинга. В последующие месяцы радиостанция продемонстрировала рост аудитории, которая к моменту перезапуска составила 144 тысяч человек в сутки с еженедельным прослушиванием в размере 155 минут, к концу года после переформатирования станции доля и еженедельное прослушивание возросли до 0,7 % и 191 минута соответственно.

Ведущие 
 Андрей Чижов
 Алла Довлатова
 Иван Тарелкин

Бывшие ведущие 
 Женя Комаров
 Аня Селезнёва
 РотоFF (бас-гитарист группы Смысловые галлюцинации)

Передачи 
 Пионерское утро (также идёт на радио Пионер FM)
 SMS Каприз
 Шоу Аллы Довлатовой

Архивные 

 «Москва неоткрыточная»
 «Москва полезная»
 «9ый РотоFF»
 «RUбилово»
 «RUчарт»
 «RUбанок»
 «Навигатор»
 «Выбор программного директора»
 «Глоссарий»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Состояние радио Генеральный продюсер RU FM о музыкальной оппозиции, косности шоу-бизнеса и песнях для Абрамовича // Журнал Афиша 

Коммерческие радиостанции России
Музыкальные радиостанции
Радиостанции, прекратившие вещание в 2014 году